Jüdischer Friedhof Vreden steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Vreden)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Vreden)

Siehe auch:

 Jüdischer Friedhof Verden